Алексей Леонидович Огринчук (род. 31 декабря 1978, Москва) — российский и нидерландский гобоист.

Биография 
Сын пианиста Леонида Огринчука. Начал играть на гобое в девятилетнем возрасте. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных (класс И. Ф. Пушечникова) и Парижскую консерваторию (1999, ученик Мориса Бурга и Жана-Луи Капеззали). В 1998 г. выиграл Международный конкурс исполнителей в Женеве.

С 13-летнего возраста активно концертировал под патронатом Владимира Спивакова. С 1999 г. играл в Роттердамском филармоническом оркестре, с 2005 г. соло-гобой амстердамского Оркестра Концертгебау.

Записал Светские вариации Бенджамина Бриттена (с Алексеем Гориболем), гобойные произведения Роберта Шумана и Клары Шуман (со своим отцом, пианистом Леонидом Огринчуком), концерт Вольфганга Амадея Моцарта, сочинения Никоса Скалкотаса и Гии Канчели. В 2010 г. стал первым исполнителем концерта для гобоя с оркестром Родиона Щедрина.

Лауреат премии «Виктуар де ля мюзик» (2002) в номинации «Зарубежный исполнитель — открытие года», молодёжной поощрительной премии «Триумф» (2005).

Алексей Огринчук является постоянным участником ежегодного международного музыкального фестиваля «Crescendo».

Семья 
Жена — актриса Лика Кремер (род. 1977), дочь скрипача Гидона Кремера. Дети — Антон, Мария и Михаил.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография на сайте Российского национального оркестра
 Биография на сайте Московской филармонии 
 Сила духа. Алексей Огринчук — «гобой № 1 в Европе» : Интервью // «Аргументы и факты», № 1-2, 31 декабря 2008.
 Алексей Огринчук: «Непредсказуемость — это нормально» : Интервью // «Частный корреспондент», 30 июня 2009 года.

Выпускники школы имени Гнесиных
Выпускники Парижской консерватории
Академические музыканты России
Академические музыканты Нидерландов
Лауреаты международного конкурса «Концертино Прага»